HMS Westminster es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Westminster (L40), destructor de la clase W.
 HMS Westminster (F237), fragata Tipo 23.